Лим Хё Джун (; род. 29 мая 1996 г. в Тэгу, провинции Кёнсан-Пукто) — шорт-трекист из Южной Кореи, обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, бронзовый призёр на дистанции 500 метров. 5-кратный чемпион мира.

Биография 
Родился в 1996 году в городе Тэгу. С детства занимался плаванием, однако во время обучения во втором классе начальной школы, в связи с осложнениями со слухом вызванными тренировками в бассейне, занятия плаванием прекратил. Практически сразу же стал заниматься шорт-треком. В 4-м классе начальной школы выиграл первые соревнования в своей категории. 

После окончания начальной школы Кесон в Тэгу, он перешел в среднюю школу Кёнсин, и в первом классе сломал правую голень, но после реабилитации в 2012 году, когда учился в средней школе Орюн в Сеуле, принял участие в зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке, на играх выиграл золотую награду в забеге на 1000 метров и серебряную награду в забеге на 500 метров. Вскоре столкнулся с чередой травм спины, лодыжки, голени и запястий, в общей сложности перенес семь операций.

В апреле 2017 года выиграл национальный отбор в Олимпийскую сборную Южной Кореи. Он участвовал во всех соревнованиях, включая эстафеты на 500, 1000, 1500 и 5000 м на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. 10 февраля с новым олимпийским рекордом 2:10,485, выиграл финальный забег на 1500 метров на Олимпийских играх.

После игр в марте на чемпионате мира в Монреале завоевал две серебряные медали в беге на 1000 м и 1500 м, а также в эстафете выиграл золотую медаль. Через год на чемпионате мира в Софии выиграл 4-е золота, в том числе в абсолютном зачёте. 

17 июня 2019 года во время тренировки по скалолазанию для национальной сборной по шорт-треку в Атлетической деревне Джинчхон он спустил штаны у Хван Дэ Хона перед другими спортсменами. В свою очередь Хван Дэ Хон сообщил о сексуальных домогательствах в его отношении в Спортивный совет Кореи. Из-за этого инцидента команда по шорт-треку была выгнана на месяц из деревни спортсменов, а 
Лим Хё Джуна 8 августа Федерация конькобежного спорта Кореи отстранила от соревновании на год.

Он лично намеревался объяснить ситуацию, потребовал повторного судебного разбирательства, заявив, что он постоянно пытался извиниться перед жертвой, но 12 ноября Спортивный совет Кореи отклонил запрос. 7 мая 2020 года в Центральном районном суде Сеула судья приговорил Лим Хё Джуна к штрафу в размере 3 миллионов вон и постановил завершить 40-часовой курс лечения сексуального насилия. После этого 3 июня он переехал в Китае и находился там нелегально, скрывая факт своей натурализации.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ISU
 Профиль на сайте Олимпийских игр 2018
 Страница в Instagram

Шорт-трекисты Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по шорт-треку
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по шорт-треку
Шорт-трекисты по алфавиту